Операция «ХАОС» (англ. Operation CHAOS или MHCHAOS) — проект ЦРУ по шпионажу, нацеленному на американских граждан, проводившийся с 1967 по 1974 год. Был учреждён президентом Линдоном Б. Джонсоном и расширен при президенте Ричарде Никсоне. Цель проекта заключалась в раскрытии возможного иностранного влияния на население Соединённых Штатов, а также в осуществлении выявления антивоенных и иных протестных настроений. Операция была начата под руководством директора Центральной разведки (DCI) Ричарда Хелмса начальником контрразведки Джеймсом Хесусом Энглтоном и возглавлялась Ричардом Обером. Обозначение «MH» в английской версии означает, что программа имела глобальную зону действия (MH — Специальный криптоним ЦРУ, не имеющий точной расшифровки).

История 
ЦРУ было создано в результате принятия Закона о национальной безопасности 1947 года. Новоиспечённому агентству было поручено собирать, коррелировать и оценивать разведывательные данные.  добавил некоторые запреты, относящиеся к деятельности ЦРУ. В 1959 году Агентство начало внутреннюю (Организованную исключительно на территории США) вербовку кубинских эмигрантов, которых можно было бы использовать в Операции «Мангуст» и против революционера Фиделя Кастро. В 1964 году ЦРУ сформировало Отдел внутренних операций. В 1965 году президент Линдон Джонсон потребовал, чтобы Агентство Центрального Разведывательного Управления начало осуществлять собственный контроль за инакомыслием граждан США — независимо от действующей программы ФБР COINTELPRO.

Центральное Разведывательное Управление разработало многочисленные операции, направленные на выявление диссидентов в США, например:

 HTLINGUAL — Программа включала изучение корреспонденции, присланной частным лицам или американским организациям с территории СССР и Китая. Ответы на пришедшие письма также подвергались анализу.
 Проект MERRIMAC — заключался в проникновении во внутренние антивоенные и радикальные организации, которые, как предполагалось, представляли существенную угрозу безопасности собственности и персонала ЦРУ.
 Проект RESISTANCE — в рамках этой программы агенты ЦРУ сотрудничали с администраторами колледжей, службой безопасности кампуса и местной полицией для выявления антивоенных активистов и политических диссидентов непосредственно, без тайного проникновения в их круги общения.

Масштаб операций 
Когда в 1969 году к власти пришел президент Ричард Никсон, вся существующая внутренняя слежка была объединена в единую операцию «ХАОС». В пределах данной операции были впервые использованы станции ЦРУ, располагавшиеся за границей, для контроля антивоенной деятельности граждан Соединённых Штатов, выехавших за рубеж. Вскоре штат операций по слежке был расширен до 60 офицеров. В 1969 году, после расширения, операция начала развивать свою собственную сеть осведомителей с целью проникновения в различные иностранные антивоенные группы, которые могли иметь связи с группами, расположенными на территории США. В конце концов, офицеры ЦРУ расширили программу, став вести наблюдение не только за антивоенными активистами, но и за приверженцами левой идеологии или группами, действующими, например, в интересах женского освободительного движения. Шпионаж операции «ХАОС» также был нацелен на посольство Израиля и местные (находящиеся в США) еврейские группы, такие как члены Бней Брита. Чтобы собрать информацию об израильском посольстве и участниках Бней-Брита, ЦРУ организовало компанию по проверке мусорных баков, стоящих рядом с нужными зданиями, в которые выбрасывались различные документы.

В течение операции «ХАОС» ЦРУ собрало данные об 7 200 американцах, состоящих в определённых организациях, и 300 000 гражданских лицах в целом. Также была архивирована информация примерно о 1000 различных группах (Обществах).

Выводы 
Цель программ состояла в том, чтобы собрать отчёты о «незаконных и разрушительных» связях между гражданами США, имеющими протестные настроения, и «иностранными элементами», которые (связи) «могут варьироваться от случайных непродолжительных контактов, основанных просто на взаимном интересе, до образования каналов, долговременно и основательно влияющих на мнение американцев».

15 ноября 1967 года Ричард Хелмс (DCI) сообщил президенту Джонсону, что ЦРУ не обнаружило «никаких доказательств контактов между наиболее видными лидерами движения за мир и иностранными посольствами в США или за рубежом». Хелмс повторил эту оценку в 1969 году. Всего было составлено 6 отчётов для Белого дома и 34 для чиновников, работающих в Кабинете министров.

Американская общественность узнаёт о программе 
На фоне шумихи вокруг Уотергейтского скандала с участием двух бывших офицеров ЦРУ операция «ХАОС» была закрыта в 1973 году. Секретную программу раскрыл журналист-расследователь Сеймур Херш в статье The New York Times 1974 года, озаглавленной «Получено сообщение об огромной операции ЦРУ против антивоенных сил и других диссидентов, организованной в годы президенствования Никсона». Дальнейшие подробности были раскрыты в 1975 году во время заседания подкомитета Палаты представителей Беллы Абзуг по правительственной информации и правам личности. Правительство, благодаря разоблачениям, почувствовало достаточное давление, и создало в итоге Комиссию по деятельности ЦРУ в Соединённых Штатах (Комиссия Рокфеллера) во главе с тогдашним вице-президентом Нельсоном Рокфеллером. Ричард Чейни, в то время заместитель главы администрации Белого дома, заявил, что Комиссия Рокфеллера должна была избегать «… усилий Конгресса по дальнейшему посягательству на исполнительную власть».

См. также 
 ЭШЕЛОН
 Проект Пересмешник
 Поход на Пентагон

Примечания 

История криптографии
Операции ЦРУ